Schernbach ist der Name folgender Objekte:

 Schernbach (Seewald), Dorf der Gemeinde Seewald, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Schernbach (Söllheimer Bach), Zufluss des Söllheimer Baches in der Gemeinde Hallwang, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg